Cottage City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cottage City (Maryland)
 Cottage City (New York)